Montano ou Montaño peuvent désigner :

Patronyme

Aldo Montano (1910-1996), escrimeur italien ;
Aldo Montano (1978), escrimeur italien et petit-fils du dernier ;
Benito Arias Montano (1527-1598), orientaliste espagnol ;
Carlo Montano (né en 1952), escrimeur italien ;
Joseph Montano (1844- ?), médecin, anthropologue et naturaliste ;
Linda Montano (1942-), artiste performeuse féministe américaine

Mario Aldo Montano (né en 1948), escrimeur italien ;
Mario Tullio Montano (1944-2017), escrimeur italien ;
Narciso Agúndez Montaño (1958-), gouverneur de l'État mexicain de Basse-Californie du Sud ;
Tommaso Montano (né en 1953), escrimeur italien ;
Victor Hugo Montaño (né en 1984), footballeur colombien ;
Sumalee Montano (né en 1972), actrice américaine.

Communes italiennes

Gaggio Montano ;
Montano Antilia ;
Montano Lucino.
Homonymie de localités
Patronyme italien